Auguste Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

* Auguste Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel (1666–1751), Gräfin von Schwarzburg-Sondershausen
 Auguste Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel (1749–1810), Äbtissin des Reichsstifts Gandersheim